Odontella är ett släkte av urinsekter. Odontella ingår i familjen Odontellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Odontella